Frontide – un personaggio della mitologia greca, figlio di Frisso e di Calciope e fratello di Citissoro, Argeo e Mela
Frontide – un personaggio della mitologia greca, sposa di Pantoo e madre di Polidamante, Iperenore ed Euforbo
 Frontide – un personaggio della mitologia greca, timoniere di Menelao ed ucciso da Apollo a Sunio